Маляре́вский — фамилия:
 Маляревский, Александр Иванович (писатель) (псевдоним А. Сумской, 1880—после 1920) — писатель, журналист, военный корреспондент.
 Маляревский, Александр Иванович (протоиерей) (1857—1934) — русский духовный писатель, педагог-методист, протоиерей, член комиссии по прославлению святителя Иоасафа Белгородского.
 Маляревский, Владимир Константинович (1908—1979) — советский географ, почвовед.
 Маляревский, Григорий Яковлевич (1867—1932) — русский историк преподавания, этнограф, богослов.
 Маляревский, Иван Васильевич (1846—1915) — русский детский врач-психиатр и педагог-дефектолог.
 Маляревский, Икар Анатольевич (1935—2008) — советский и российский художник, писатель и радиоэлектроник
 Маляревский, Михаил Иванович (1872—1924) — русский и советский врач-психиатр, сын И. В. и Е. Х. Маляревских.
 Маляревский, Павел Григорьевич (1904—1961) — советский драматург, педагог и библиотекарь, сын Г. Я. Маляревского.

Маляревская 
 Маляревская, Екатерина Хрисанфовна (между 1814 и 1874—1909) — русский врач-психиатр и педагог, жена И. В. Маляревского.

Примечания